Иржи Липтак (; ) — чешский стрелок, выступающий в трапе. Чемпион Олимпийских игр 2020 в Токио. Чемпион Европы 2019, 2022, серебряный призёр чемпионата Европы 2021, бронзовый призёр чемпионатов мира 2010 и 2017, победитель трёх этапов кубка мира.

Карьера 
Иржи Липтак начал выступать за чешскую сборную на международных соревнованиях в 1997 году. Самым большим успехом в карьере Липтака являются три личные победы: золото чемпионата Европы 2019 года, а также две золотые медали на этапах кубка мира (Пекин 2014 и Сан-Марино 2016). Дважды становился бронзовым призёром чемпионата мира в личном зачёте. Был участником Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, занял там 18 место.

29 июля 2021 года стал чемпионом Олимпийских игр 2020 в Токио, опередив своего соотечественника Давида Костелецки, ставшего вторым.

На чемпионате Европы 2021 года в хорватском Осиеке завоевал серебряную медаль. Также стал серебряным призёром финального этапа кубка мира 2021 года в Ларнаке. В 2022 году выиграл золото на этапе кубка мира в Баку, а также стал чемпионом Европы.

Достижения 
 Олимпийский чемпион 2020

 3-кратный серебряный призёр чемпионатов мира

 4-кратный бронзовый призёр чемпионатов мира

 4-кратный чемпион Европы

 5-кратный серебряный призёр чемпионатов Европы

 3-кратный бронзовый призёр чемпионатов Европы

 3-кратный победитель этапов кубка мира (Пекин 2014, Сан-Марино 2016, Баку 2022)

 3-кратный серебряный призёр этапов кубка мира (Чханвон 2018, Ларнака 2021, Осиек 2021 команда)

 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2001

 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 2002

Семья 
Иржи Липтак женат. У него и его жены Петры двое детей: сын Даниэл и дочь Каролина.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте issf-sports.org

Стрелки Чехии
Олимпийские чемпионы от Чехии
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2012 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2020 года
Чемпионы Европы по стрельбе